Het seizoen 1993 van de Tippeligaen was de 31ste editie van het strijd om het kampioenschap van Noorwegen sinds de introductie van de hoogste voetbaldivisie. Het seizoen begon op 1 mei 1993 met het duel tussen Tromsø IL en FK Bodø/Glimt (1-1), en eindigde op 17 oktober met de 22ste speelronde.

Rosenborg BK won voor de achtste keer in zijn bestaan de Noorse landstitel, en de tweede in een onafgebroken reeks van dertien kampioenschappen op rij. In de 132 gespeelde wedstrijden in de reguliere competitie werd in totaal 423 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 3,20 doelpunt per wedstrijd. Topscorer werd Mons Ivar Mjelde van Lillestrøm SK met negentien treffers.

Uitslagen

Eindstand
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:100%;" width="80%"
! width=5%|
! width=35%|Club
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=10%|Punten
|-style="background:#D0F0C0;"
| 1|| Rosenborg BK||22||14||5||3||47||30||+17||47
|- style="background:#C0F0D0;"
|2|| FK Bodø/Glimt||22||14||3||5||51||24||+27||45
|- style="background: #97DEFF;"
|3|| Lillestrøm SK||22||13||3||6||47||26||+19||42
|-
|4|| Viking FK||22||13||2||7||38||27||+11||41
|-
|5|| Hamarkameratene||22||10||3||9||42||39||+3||33
|-
|6|| Tromsø IL||22||6||8||8||25||25||0||26
|-
|7|| SK Brann Bergen||22||7||5||10||31||38||–7||26
|-
|8|| Kongsvinger IL||22||7||4||11||33||41||–8||25
|-
|9|| IK Start||22||6||5||11||26||29||–3||23
|- style="background:#ffeeee;"
|10||  Molde FK||22||5||7||10||23||36||–13||22
|- style="background: #FFCCCC;"
|11||   FC Lyn Oslo||22||6||4||12||39||53||–14||22
|- style="background: #FFCCCC;"
|12||   Fyllingen||22||4||5||13||21||55|| –34||'17
|}

Promotie/degradatie
FC Lyn Oslo en nieuwkomer Fyllingen degradeerden rechtstreeks naar de Adeccoligaen (1994).
 Vålerenga en Sogndal Fotball promoveerden naar de Tippeligaen (1994).
 Molde FK verloor in de nacompetitie van Strømsgodset IF (2-0) en speelde met 2-2 gelijk tegen Bryne FK, waardoor de club degradeerde. Strømsgodset promoveerde.

Play-offs

Strømsgodset IF promoveert naar de Tippeligaen, Molde FK degradeert naar de 1. divisjon.

Statistieken
TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.''

Meeste speelminuten

Scheidsrechters

Toeschouwers

Zie ook
Noorse voetbalbeker 1993
Noors voetbalelftal in 1993

1993
Competitievoetbal 1993